Jüdenhain ist der Name folgender Orte in Sachsen:
 Jüdenhain (Zwickau), Stadtteil von Zwickau im Landkreis Zwickau
 Jüdenhain (Marienberg), Einzelgut auf der Flur von Lauta